Solosympodiella är ett släkte av svampar. Solosympodiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Solosympodiella